Ложе се може односити на:

 Ложе (Випава), село у општини Випава.
 Ложе (Лашко), село у општини Лашко.